Brug bij Wijnegem (Houtlaan - N12), boogbrug over het Albertkanaal in Wijnegem
 Brug bij Wijnegem (Turnhoutsebaan - N112), liggerbrug over het Albertkanaal in Wijnegem